Escamps puede referirse a: 

 Escamps, comuna francesa situada en Lot.
 Escamps, comuna francesa situada en Yonne.